Владимир Александрович Дуке́льский, гетероним Вернон Дюк (; 7 октября 1903, село Парфяновка, Псковская губерния — , Санта-Моника, Калифорния) ― русский и американский (гражданство США с 1939) композитор, поэт и литератор. 

Автор многих академических сочинений в разных жанрах, Дукельский (Дюк) наиболее известен своими "американскими" популярными песнями 1930-х годов — «April in Paris» (1932), «Autumn in New York» (1934) и «I Can’t Get Started» (1936).

Биография и творчество 
Родился 10 октября (по другим документам 24 сентября ст. ст., то есть 7 октября нового) 1903 года в семье инженера-путейца, происходившего из западно-русского (белорусского) дворянства; его бабушка по отцу княжна Д. Г. Туманова была грузинкой. Как Дукельский пишет в своей книге воспоминаний, мать родила его на станции Минской губернии во время поездки. В источниках в качестве места рождения указываются то станция  в северо-восточной части Вилейского уезда Виленской губернии (ныне Докшицкий район Витебской области, Белоруссия), то село Парфяновка Псковской губернии.

В детстве жил на Урале и в Крыму, затем, после смерти отца, в Киеве. В 1910-е годы посещал классы в Киевской консерватории, обучаясь фортепиано у Б. Л. Яворского, а композиции — у Р. М. Глиэра. В 1918 году был зачислен в консерваторию, однако уже в конце 1919 года, накануне сдачи города Добровольческой армией, семья Дукельских покинула Киев и в 1920 году прибыла в оккупированный войсками Антанты Константинополь, откуда в 1921 году и перебралась в США. В Константинополе Дукельский написал первые самостоятельные музыкальные сочинения и объявил (вместе с Б. Ю. Поплавским) о воссоздании Цеха поэтов. В Нью-Йорке Дукельский продолжал сочинять музыку (увертюра к драме Гумилёва «Гондла» была исполнена 31 января 1923 года в Карнеги-Холле) и стихи в подражание акмеистам и футуристам, а также пробовал силы в жанре популярных песен, которые по совету Джорджа Гершвина начал подписывать творческим гетеронимом (или псевдонимом) "Vernon Duke", ставшим официальным американским именем композитора при получении им гражданства США 7 января 1939 года.

В  году по инициативе пианиста Артура Рубинштейна завершил начатый ещё в Киеве Фортепианный концерт и отправился искать музыкальной удачи в Париж, где его сочинение было достаточно высоко оценено С. П. Дягилевым, И. Ф. Стравинским и С. С. Прокофьевым. Дягилев заказал Дукельскому балет «Зефир и Флора», поставленный Леонидом Мясиным в  году труппой Русский балет Дягилева. В  году в Париже прошла премьера его Первой симфонии (дирижёр Сергей Кусевицкий). Во Франции Дукельский сблизился с Прокофьевым и с одним из идеологов евразийцев П. П. Сувчинским, опубликовал ряд статей в евразийских изданиях, в которых резко противопоставил себя «белой» части русской эмиграции. Одновременно композитор писал музыку для английских музыкальных комедий. В 1929 году вернулся в США.

С этого времени у Дукельского постепенно развились две параллельные биографии. С одной стороны, он гневно осуждает конвертируемую в культурный товар идеологию модернизма. Как трагико-романтический русский композитор Дукельский создаёт:
 кантату «Эпитафия» памяти С. Дягилева (, на слова Осипа Мандельштама);
 балет «Общественный сад» (, 1934—1935, на сюжет Андре Жида), поставленный в хореографии Леонида Мясина в 1935 году Русским балетом полковника де Базиля и повествующий об экзистенциальном одиночестве человека в западном мире;
 эпическую ораторию «Конец Санкт-Петербурга» (1931—1937, на слова Михайлы Ломоносова, Гаврилы Державина, Александра Пушкина, Иннокентия Анненского, Фёдора Тютчева, Михаила Кузмина, Анны Ахматовой, Александра Блока и Владимира Маяковского), вдохновлённую одноимённым фильмом Всеволода Пудовкина и повествующую о крушении «цивилизаторской», западнической культуры в России;¶
 «Посвящения» для фортепиано, сопрано и оркестра (1934—1937, на слова Гийома Аполлинера), а также многих других сочинений.

С другой стороны, Вернон Дюк — успешный производитель этого самого музыкального товара для Бродвея и Голливуда. В сочинениях последнего типа композитор занимал позицию отстранённо-ироническую, включающую в себя элемент социальной и культурной критики, выросшей из неприятия высоколобой «цивилизаторской» культуры. Основой их послужила идиоматика американского джаза. Дюку принадлежит музыка популярных бродвейских мюзиклов «Безумства Зигфельда 1934» ("Ziegfeld Follies", 1934, 1933, совместно с Самуилом Покрассом), «Безумства Зигфельда 1936» (Ziegfeld Follies 1936, 1935), музыкальной комедии «Хижина в небе» (Cabin in the Sky, постановка 1940), киноревю «Безумства Голдвина 1938» ("Goldwyn Follies", 1938, 1937, совместно с Джорджем Гершвином) и мн. др. Характерен и выбор сотрудников. В «Хижине в небе» впервые для исполнения была привлечена чисто негритянская труппа, а постановка танцевальных номеров «Безумств Зигфельда», «Безумств Голдвина» и «Хижины в небе», осуществлённая Джорджем Баланчиным, синтезировала элитарный «классический балет» с «современным танцем». Авторы слов песенных хитов Дюка — Йип Харбург и Айра Гершвин — сочетают поэтическую виртуозность с ироническим обнажением штампов повседневного сознания.

В начале 1940-х годов Дукельский вернулся к серьёзной музыке, написав Скрипичный () и — по заказу Григория Пятигорского — Виолончельный () концерты. В 1942 году, в самый разгар Второй мировой войны, признанный негодным к строевой, композитор всё же подал заявление о службе в армии и прошёл службу в войсках береговой охраны Нью-Йорка. В 1945 году был уволен в запас в звании капитан-лейтенанта. В 1946 году по инициативе Сергея Прокофьева получил официальное приглашение вернуться в СССР, однако в последний момент от поездки отказался. В 1948 году основал франко-американское «Общество забытой музыки», целью которого стало исполнение и аудиозапись недооценённых классических произведений. В 1950 году в Калифорнии написал музыку к кинофильмам «Она пытается выучиться в колледже» ("She Is Working Her Way Through College", с будущим президентом Р. Рейганом в одной из ролей) и «Апрель в Париже» ("April in Paris", в главных ролях Дорис Дэй и Рэй Болджер), представляющий собой мягкую сатиру на культурную политику эпохи холодной войны. С тех пор жил в Калифорнии.

В 1955 году вышла в свет книга мемуаров на английском языке «Парижский паспорт» ("Passport to Paris"), в самом конце которой композитор отказался от раздвоения между Дукельским и Дюком: «…получив однажды паспорт на Елисейские Поля в Париже в качестве Дукельского, русского, я скромно мечтаю теперь о куда более постоянных Полях Елисейских, Элизиуме древних греков — согласно Словарю Уэбстера „расположенном за Западным океаном, где добрые души пребывают в посмертии…“ — но уже в качестве Дюка, американца и человека Запада».

В 1957 году женился на певице Кэй МакКрэкен, взявшей официальную фамилию мужа — Дюк.

В 1958 году была поставлена единственная опера Дукельского «Барышня-крестьянка» (1928—1957, по одноимённой повести А. С. Пушкина, на собственное либретто на русском языке.

Начиная с 1962 года под собственным именем Дукельский публиковал книги стихов на русском языке, получившие, особенно первая «Послания», высокую оценку Владимира Маркова и Юрия Иваска, но вызвавшие отторжение у Юрия Терапиано и былого законодателя «Парижской ноты» Георгия Адамовича. Третья книга стихов «Картинная галерея» (1965) и четвёртая «Поездка куда-то» (1968) содержат многочисленные стихотворные переводы Дукельского с английского и с древних языков, в том числе из Роберта Фроста, Эзры Паунда, Эдварда Каммингса, Огдена Нэша, Роберта Лоуэлла, Уоллеса Стивенса, Лоренса Ферлингетти и из античных поэтов-эпиграммистов.

В 1964 году увидела свет книга англоязычной музыкальной публицистики Вернона Дюка «Выслушайте меня!» ("Listen Here!").

В 1966 году Дукельский записал большой цикл передач для русской редакции радио «Свобода», посвящённых истории американского мюзикла.

Смерть 
Скончался  года в Санта-Монике от остановки сердца во время повторной операции рака лёгких. В западных источниках и в наиболее обстоятельной работе на русском языке А. С. Максимовой указывается дата смерти  года.

В 1980—1985 годах обширный музыкально-литературный архив композитора был передан вдовой в Библиотеку Конгресса США.

Общая оценка наследия 
Дукельский — автор оперы, балетов, симфонических, вокально-симфонических и камерных произведений, многих песен для бродвейских мюзиклов. Как композитор и писатель Дукельский чётко разделял между своим русским и американским «я»: в «серьёзной» русской музыке он наследовал С. Прокофьеву и И. Стравинскому с их попытками создать национальную музыкальную форму и не зависимый от западноевропейских рецептов музыкальный язык; его композиции, всегда интересные по замыслу, отличаются гармонической и ритмической сложностью, требуют от исполнителей немалых усилий (что отчасти объясняет их отсутствие в широком концертном репертуаре); его «коммерческая» музыка к музыкальным комедиям, шоу и кинофильмам отличается мелодическим богатством и редкой для такого типа музыки гармонической изощрённостью.

Прозаический стиль Дюка-Дукельского (по-русски и по-английски) отмечен идиоматическим разнообразием, живостью характеристик и обилием иронии, направленной как на героев его прозы, так и на самого повествователя.

Владимир Марков возводил русские стихи Дукельского к классицистским литературным практикам XVIII века, увиденным через призму футуризма: «…ведь именно русские футуристы, так ретиво „сбрасывавшие с парохода“ поэзию, не подозревали того, что возрождали XVIII век с его культурой компанейской дружбы, словесным блеском, общей радостностью миросозерцания и литературной задиристостью. Таким образом, Дукельский не случаен, а в контексте русской зарубежной поэзии и необходим — для установления равновесия и напоминания о других путях. Разве не многозначительно, что композитор указывает на возможность иной ноты, кроме пресловутой парижской».

За месяц до премьеры балета «Зефир и Флора» после прослушивания музыки к нему в исполнении Дукельского Прокофьев записал в своём «Дневнике»: «Вообще же это был вечер, который, вероятно, случается нечасто: то есть когда перед глазами встаёт настоящий большой композитор. Я думаю, я не ошибаюсь».

Псевдоним или гетероним 
В статье 2011 года Антонина Максимова для имени Вернон Дюк использовала термин псевдоним, но в своей диссертации 2015 года кроме этого чаще употребила понятие гетероним. Исследовательница жизни и творчества Дукельского-Дюка упоминала не менее пяти профессиональных его «идентичностей»: два композитора в одном лице, поэт, писатель, публицист, корреспондент радио «Свобода». Максимова обратила внимание на важную особенность: в мемуарах «Паспорт в Париж» Дукельский обращался к теме собственного «раздвоения», желая отделить своё «я» от alter ego. В своей работе Максимова упоминает ещё два гетеронима Дукельского поры пребывания в Константинополе — Ивана Ивина и сменившего его Алана Лэйна.

Публикации 
 
Дукельский В. Об одной прерванной дружбе // Мосты. — München, 1968. — № 13/14 . — С. 252—279. — То же: [С сокр.] / Публ. И. Нестьева // История и современность. — Л.: Совет. композитор, 1981. — С. 244—260.

Записи 
 1999 — первая запись музыки к балету «Зефир и Флора» и кантаты «Эпитафия», Гаагский филармонический оркестр под управлением Г. Н. Рождественского; соло сопрано Илма Ахмадеева. Chandos Records CHAN 9766

См. также 
 Гетероним

Примечания

Литература 
 Большухин Ю. Мосты-12 // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1966.— 28 августа (№ 19529). — С. 2, 8.
Букиник Мих., проф. Кантата «Конец Ст. Петербурга»: К ее исполнению в Карнеги Холле // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1938.— 15 января (№ 9112). — С. 3.
Вернон Дюк в Нью-Йорке // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1967.— 4 мая (№ 19778). — С. 3 (Хроника).
 
Вторая симфония Владимира Дукельского // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1931.— 19 апреля (№ 6657). — С. 5.
Даров А. Владимир Дукельский и Вернон Дюк // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1969.— 5 января (№ 20390). — С. 2, 5.
Даров А. Двух муз любимец: К десятой годовщине смерти Владимира Дукельского: Литературные заметки // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1979.— 11 февраля (№ 24803). — С. 5.
Завалишин Вяч. Стихи Владимира Дукельского // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1962.— 12 августа (№ 18052). — С. 3.
Завалишин В. Новый сборник Вл. Дукельского [«Страдания немолодого Вертера»] // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1964.— 9 марта (№ 18627). — С. 4.
З-н, В. [Завалишин В.]. Третья книга стихов Владимира Дукельского [«Картинная галерея»] // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1966.— 13 мая (№ 19422). — С. 3.
З-н, В. [Завалишин В.]. Новая книга Владимира Дукельского [«Поездка куда-то»] // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1968.— 16 июня (№ 20187). — С. 8.
Козлова, Наталья. Тридцатые годы: Антология американского мюзикла // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1989.— 10 июля (№ 28079). — С. 7.
 
 Дукельский Владимир Александрович // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII—XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.
 
   (диссертация на правах рукописи)
Нестьев И. Неизвестные материалы о Прокофьеве // История и современность. — Л.: Совет. композитор, 1981. — С. 239—243. 
Полчанинов Р. В. Дукельский — Вернон Дюк // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1984.— 11 октября (№ 26601). — С. 6: портр.
Польдяева Е. «Второе поколение»: Из писем И. Маркевича, Н. Набокова и В. Дукельского: [Пер. с фр.] // Пётр Сувчинский и его время / Ред.-сост. А. Бретаницкая. — М.: Композитор, 1999. — С. 189—197. — (Русское музыкальное зарубежье в материалах и документах).
После кончины В. А. Дукельского: [Отклики американской печати] // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1969.— 21 января (№ 20404). — С. 3 (Хроника).
Свет Г. «Паспорт в Париж» // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1955.— 26 июня (№ 15765). — С. 8.
Свет Г. Встреча с Владимиром Дукельским // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1967.— 4 ноября (№ 19962). — С. 3.
С-т, Г. [Свет Г.]. Заметки о музыке: ... Вернон Дюк // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1968.— 23 июня (№ 20194). — С. 4.
Умер Вернон Дюк [16 января в Санта Моника (Калифорния)] // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1969.— 18 января (№ 20403). — С. 1. В данном выпуске опубликовано также траурное объявление от Редакции и сотрудников альманаха «Мосты».
Фесенко, Татьяна. «И станет легче путь конечный...» // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1969.— 29 января (№ 20414). — С. 2.
Яссер И. Концерт современной музыки (The Chamber Orchestra, New School for Social Research)  // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1931.— 12 декабря (№ 6894). — С. 3.

Ссылки 
 «Autumn in New York» (Э.Фицджеральд и Л.Армстронг) 
 «I can’t get started» (Банни Бериган, 1937) 
 «April in Paris» (Дорис Дэй, 1952) 
 «April in Paris» (аранжировка Билла Эванса, 1963) 

Композиторы мюзиклов
Композиторы-песенники
Балетные композиторы Франции XX века
Балетные композиторы США XX века
Балетные композиторы русской эмиграции
Композиторы Русского балета Дягилева
Кинокомпозиторы США
Переводчики поэзии на русский язык
Русские поэты первой волны эмиграции
Русские эмигранты первой волны во Франции
Русские эмигранты первой волны в США
Мемуаристы русского зарубежья
Мемуаристы США
Мемуаристы XX века
Персоналии:Радио «Свобода»
Умершие от рака лёгкого
Члены Зала славы авторов песен